Murakawa :

  (né en 1990), joueur de go japonais
 Rie Murakawa (née en 1990),  seiyū japonaise
 Tōru Murakawa (né en 1937), réalisateur japonais
 Masanori Murakawa (né en 1969),  catcheur et homme politique japonais